

Villes 
Sour (Ṣūr, en ) est le nom de plusieurs villes :
 Sour, nom arabe de la ville de Tyr au Liban ;
 Sour, commune d'Algérie, dans la wilaya de Mostaganem ;
 Sour, ville du Sultanat d'Oman.

Patronyme 

 Hafid Sour (1979-), danseur, chorégraphe et acteur français ;
 Hilda Sour (1915-2003), actrice et chanteuse chilienne.

Musique 
 Stone Sour, groupe de rock américain
 Sour, album de la chanteuse américaine Olivia Rodrigo, sorti en 2021

Autres 
 Sour, un cocktail alcoolisé composé d'un spiritueux, de jus de citron et de sucre
 Sour mash, un procédé de fabrication du whisky
 Sour Puss, une gamme de liqueurs

Homonymie de toponyme